Seznam rallye jezdců

A 
 Rauno Aaltonen (*1938) - jezdec
 Jean-Claude Andruet (*1942) - jezdec
 Didier Auriol (*1958) - jezdec

B 
 Richard Burns (*1971 - †2006) - jezdec
 Ken Block (*1967) - jezdec

C

D 
 François Duval (*1980) - jezdec
 François Delecour (*1962) - jezdec

E 
 Daniel Elena (*1972) - spolujezdec
 Tomáš Enge (*1976) - jezdec

F

G 
 Toni Gardemeister (*1975) - jezdec
 Marcus Grönholm (*1968) - jezdec
 Hermann Gassner (*1959) - jezdec

H 
 Mikko Hirvonen (*1980) - jezdec
 Juho Hänninen (*1981) - jezdec

I

J

K 
 Esko Keinänen (*1935 - †1975) - jezdec
 Jan Kopecký (*1982) - jezdec
 Roman Kresta (*1976) - jezdec
 Krzysztof Hołowczyc (*1962) - jezdec
 Robert Kubica (*1984) - jezdec

L 
 Freddy Loix (*1970) - jezdec
 Sébastien Loeb (*1974) - jezdec
 Karel Loprais (*1949) - jezdec
 Aleš Loprais (*1980) - jezdec
 Daniel Landa (*1968) - jezdec

M